WFC steht als Abkürzung für:

 Nintendo Wi-Fi Connection
 Windows Foundation Classes
 World Festival Choir
 World Fighting Council
 World Finance Corporation
 World Financial Center, ein vom Architekten César Pelli entworfener Gebäudekomplex in New York City an der Südspitze Manhattans
 World Food Council, (Welternährungsrat), war eine Organisation der UNO. (Welternährungsrat)
 World Future Council, eine gemeinnützige Initiative, die sich als „Stimme zukünftiger Generationen“ versteht

WFC